Јерменска црква се може односити на:
Јерменску апостолску цркву, основану у 1. веку, признату од државе 301.
Јерменску источнокатоличку цркву, основану 1742.
Јерменску евангелистичку цркву, основану 1846.
Јерменску цркву у Новом Саду

en:Armenian Church